Coquimbo kan syfta på:

 Club de Deportes Coquimbo Unido – en fotbollsklubb från staden Coquimbo i Chile

Geografi

Chile 

 Región de Coquimbo, region, 
 Coquimbo (kommun), Región de Coquimbo, Provincia de Elqui, 
 Coquimbo (ort), Región de Coquimbo, Provincia de Elqui, 

Robotskapade Chileförgreningar